Numele Texas se poate referi, cel mai adesea, la:

 Texas, unul din cele 50 de state americane
 Texas, unul din cele 11 state care au secesionat din Uniune formând Statele Confederate ale Americii
 Republica Texas, entitatea statală suverană (1836–1845) care a precedat statul Texas
 Coahuila y Texas, entitate statală componentă a primei republici federale a Mexicului
 Texas, numele a două comitate americane
Texas City, oraș din comitatul Galveston, statul Texas

Utilizări geografice  

 Comitatul Texas, Missouri
 Comitatul Texas, Oklahoma
 Texas, Queensland, Australia

Alte utilizări  

 Tejas ori Texas, populație nativ-americană, după care statul Texas a fost denumit 
 Universitatea Texas la Austin
 Texas Instruments, companie americană din domeniul semiconductoarelor și tehnologia computerelor
 USS Texas, unul din vasele United States Navy 
 2-10-4, un anumit tip de locomotivă, cunoscută sub numele comun de locomotivă de tip Texas 
 Texas, formație scoțiană de blues rock 
 Texas, serial de televiziune american de tipul soap opera din anii ’80
 Texas, un anumit tip de dunetă de pe un vas 
 Texas Homecare, fost lanț de magazine de tip do it yourself din Regatul Unit
 Texas Motor Speedway, circuit de viteză din Justin, în apropierea orașului Dallas 
 Einar „Texas” Ljungberg, lider socialist suedez (1880–1974) 
 „Texas”, unul din episoadele serialului SpongeBob SquarePants 
 Texas, roman al autorului James A. Michener 
 Texas, un spectacol de tip musical, produs anual în Canyon, Texas
 Texas hold 'em, o anumită formă populară de poker din SUA

Vezi și 
 Texa